Erebia mienschanica är en fjärilsart som beskrevs av Goltz 1939. Erebia mienschanica ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
mienschanica